Montagne Pelée – czynny wulkan na Martynice
 Pelee – gmina w Kanadzie, w prowincji Ontario, w hrabstwie Essex